Генріх де Шомберг (1574–1632) — маршал Франції
 Фрідріх фон Шомберг (1615–1690) — воєначальник німецького походження
 Шарль де Шомберг (1601–1656) — маршал Франції